Юницкий — фамилия. Юницкие — дворянский род.

Персоналии 
 Юницкий, Константин Иванович (?—1918) — русский учёный, лесничий.
 Юницкий, Митрофан Иванович — русский офицер, георгиевский кавалер
 Юницкий, Павел Евлампиевич (1873—1937) — член II Государственной Думы от Костромской губернии.
 Юницкий, Юрий Павлович (1906—1963) — советский оперный певец (баритон).

Прочее 
 Юницкий — ботанический заказник государственного значения площадью 1 065,0 га, образованный 28 октября 1974 года на территории Беловодского района Луганской области Украины и названный в честь Константина Ивановича Юницкого.